Kollafjørður (fjord)
 Kollafjørður (település)
 Kollafjørður község